Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2019 года во III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило с 14 по 20 января в столице Исландии Рейкьявике.

Регламент 
По итогам турнира команда, занявшая первое место, получила право играть в группе В второго дивизиона чемпионата мира 2020 года.

Итоги 
   вышел в группу В второго дивизиона чемпионата мира 2020.

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 8 национальных команд. Сборная Турции пришла из второго дивизиона, сборная ЮАР и сборная Тайваня пришли из квалификационного турнира третьего дивизиона, остальные — с прошлогоднего турнира третьего дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 6 главных и 10 линейных судей для обслуживания матчей третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2019 года.

Главные судьи
  Жольт Чомортани (CSOMORTANI Zsolt)
  Кристоввер Хуртик (HURTIK Christoffer)
  Джемал Эрсин Кая (KAYA Cemal Ersin)
  Адам Кика (KIKA Adam)
  Фрейзер Лоуренс (LAWRENCE Fraser)
  Вон Чунь (WONG Chun)

Линейные судьи
  Кевин Бриганти (BRIGANTI Kevin)
  Оли Гуннарссон  (GUNNARSSON Oli)
  Синдри Гуннарсон (GUNNARSSON Sindri)
  Джеймс Ионс  (IONS James)
  Каролис Янаускас  (JANUSAUSKAS Karolis)
  Андреас Вайс Крёйер(Krøyer Andreas Weise)
  Оскар Перец  (PEREZ Oscar)
  Даниел Спарер (SPARER Daniel)
  Гиль Тихон (TICHON Gil Haim)
  Николас Фербругген  (VERBRUGGEN Nicholas)

Турнир 

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+0).

{{Hockeybox2
|bg    = #eeeeee
|date  = 14 января 2019
|time  = 17:00
|team1 = |team2 = 
|score = 5 : 4 (OT)
|periods =  (2:1, 1:1, 1:2, 1:0)
|goalie1 =
|goalie2 =
|progression =
|goals1 =
|goals2 =
|stadium = Ледовый каток Лёйгардалюр, Рейкьявик
|attendance =
|official =
|reference =
|penalties1 =
|penalties2 =
|shots1 =
|shots2 =
}}

 Плей-офф (5-8 место) 

 Матчи за 5-8 места 

 Матч за 7 место 

 Плей-офф (1-4 место) 

 Полуфиналы 

 Матчи за 3 место 

 Финал 

 Лучшие бомбардиры 

 Лучшие вратари 

 Индивидуальные награды Лучшие игроки по амплуа:Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:'''

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккей
М*3
Т
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Исландии
Хоккей
Чемпионаты мира в Исландии